Sailly (Ardennes)
Sailly (Haute-Marne)
Sailly (Saône-et-Loire)
Sailly (Yvelines)
in samenstellingen:
Sailly-Achâtel, Moselle
Sailly-au-Bois, Pas-de-Calais
Sailly-en-Ostrevent, Pas-de-Calais
Sailly-Flibeaucourt, Somme
Sailly-Labourse, Pas-de-Calais
Sailly-Laurette, Somme
Sailly-le-Sec,  Somme
Sailly-lez-Cambrai, Nord
Sailly-lez-Lannoy, Nord
Sailly-Saillisel, Somme
Sailly-sur-la-Lys, Pas-de-Calais